Schöndorf of Schondorf kan verwijzen naar:
Schöndorf (an der Ruwer), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Schöndorf (bij Schleiz), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Schöndorf (Waldfeucht)
Schondorf am Ammersee, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren